Le sommet de l'OTAN Rome 2002 est un sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant en session extraordinaire à Rome, en Italie, le , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

2002-05
Histoire de l'Italie au XXIe siècle
2002 en Italie
Mai 2002